Села:
 Рогізна — Вінницька область, Тиврівський район
 Рогізна — Житомирська область, Житомирський район
 Рогізна — Київська область, Білоцерківський район, Володарська селищна громада
 Рогізна — Київська область, Білоцерківський район, Сквирська міська громада

 Рогізна — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Місцевість:
 Рогізна — місцевість Полтави
 Рогізна — з 1965 року мікрорайон Садгірського району міста Чернівці, в минулому село біля  Садгори

Див. також 
 Рогізне
 Рогізно